Бибичев — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Бибичев, Александр Сергеевич (1940—2022) — советский футболист, тренер по футболу. Заслуженный тренер России.
 Бибичева, Галина Михайловна (род. 1948) — советская и российская певица (меццо-сопрано), народная артистка России.